Le terme Mazana peut signifier:

Toponymes

Canada (Québec)

 Lac Mazana, lac situé dans le territoire non organisé du Lac-de-la-Pomme, MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 47° 08' 06"; 74° 30' 15"
 Étang Mazana, étang situé dans le territoire non organisé du Lac-de-la-Pomme, MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 47° 12' 52"; 74° 39' 32"
 Rivière Mazana, rivière situé dans le territoire non organisé du Lac-de-la-Pomme, MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 47° 08' 38"; 74° 53' 27"
 Zec Mazana, Zone d'exploitation contrôlée située dans le territoire non organisé du Lac-de-la-Pomme, MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 47° 07' 00"; 74° 43' 00"

Patronymes

 André Mazana (1913-1944), militaire français, Compagnon de la Libération.